Hakuryu est un personnage du manga et anime Gensômaden Saiyuki.

Hakuryu est membre et mascotte de l'équipe de Sanzo. C'est grâce à lui que les quatre héros (Goku, Sanzo, Gojyo et Hakkai) arrivent à progresser tant bien que mal (avec une peu plus de bien quand même grâce à Hakuryu). C'est Hakkai qui s'occupe de lui. On ignore encore comment il a retrouvé Hakkai puisqu'il était déjà avec lui dans l'épisode 1.

Histoire personnelle 
Hakuryu est la réincarnation de Goujun, qui était un dieu au paradis céleste Il était assez fidèle à l'empereur céleste (le tentei) jusqu'au tome 3 de Gaiden. Comme les autres dieux, il déteste les aberrations (Nataku et Goku), et c'est finalement l'attitude de Kenren qui va commencer à lui faire se poser des questions. 

Dans l'ordre hiérarchique céleste, était le supérieur de Kenren (pré incarnation de Gojyo) et de Tenpo (pré incarnation d'Hakkai).

Personnage de Saiyuki